Мисс США 1992 () — 41-й конкурс красоты Мисс США прошедший 7 февраля 1992 года, в Century II Convention Center, Уичито, Канзас. Победительницей конкурса стала Шэннон Маркетик из штата Калифорния.

По завершении мероприятия Шэннон Маркетик из штата Калифорния была коронована Келли Маккарти из штата Канзас. Шеннон стала пятой обладательницей титула Мисс США из Золотого Штата, а также второй «Мисс Калифорния», получившей награду «Мисс Фотогеничность» и корону «Мисс США». Она также является четвёртой «Мисс Фотогеничность», получившей титул «Мисс США».

Ведущий конкурса был Дик Кларк, комментатором был  и Дебора Шелтон.

Результаты

Специальные награды

Полуфинальные очки

Предварительные очки 

     Победительница
     1-я Вице Мисс
     2-я Вице Мисс
     Топ 6 финалисток
     Топ 11 полуфиналисток

Финальные соревнования 

     Победительница
     1-я Вице Мисс
     2-я Вице Мисс
     Топ 6

Штаты-участницы 

 — Кэндис Мишель Браун
 — Келли Кэтлин Куирк
 — Дэннис Шеперд   
 — Джона Гарнер
 — Шэннон Маркетик
 — Лаура ДеУайлд
 — Катрин Санчес
 — Джули Энн Гриффит
 — Ванда Джонс
 — Шэрон Белден
 — Дженнифер Продджерс
 — Хизер Хейс
 — Шерил Майерс
 — Лейлани Магнуссон
 — Хизер Грей
 — Памела Патрик
 — Кимберли Гирренс
 — Анджела Хайнс
 — Кристи Сэйлор
 — Линда Киене
 — Рене Ребсток
 — Кристин Нетишен
 — Лэйни Лу Ховард
 — Эмбер Ру
 — Тэмми Джонсон
 — Тоня Снодграсс
 — Джой Истрада
 — Жанна Маргарет Блом
 — Алеся Прентисс
 — Ребекка Лейк
 — Кэти Каспрак
 — Шарлотта Холланд
 — Кристин Бичак
 — Тесс Эллиот
 — Кейми Фладеланд
 — Кортни Бабер 
 — Майя Уокер
 — Терри Хаус
 — Кэтрин Вебер
 — Иветт Эрнандес
 — Одра Уоллес 
 — Шон Фредрикс
 — Натали Брэй
 — Кэти Янг
 — Нишель Микельсон
 — Бонни Киттредж
 — Брэнди Ботторфф 
 — Стина МакЛинн
 — Вики Майерс
 — Келли Брайт
 — Лиза Постл

Участие в других конкурсах красоты 
Три участницы принимали участие в другом конкурсе красоты «Юная мисс США».
Кимберли Гирренс (Канзас) — Юная мисс Канзас 1986
Линда Киене (Мэн) — Юная мисс Мэн 1986
Рене Ребсток (Мэриленд) — Юная мисс Мэриленд 1987
 Шэрон Белден (Флорида) позже, представляла США на международном конкурсе красоты «Мисс мира 1992» и вошла в полуфинал конкурса.
Майя Уокер (Оклахома) участвовала в «Мисс Америка 1989» от лица штата Колорадо, где стала первой вице мисс.
Тесс Эллиотт (Северная Каролина) погибла спустя семь месяцев в результате несчастного случая при прыжке с парашютом.
Вики Майерс (Западная Виргиния) в период между 2005-2006 годы была трижды арестовывана за вождение в нетрезвом виде и была найдена мёртвой в своём доме в январе 2007 года. В её смерти не было подозреваемых.
 Одра Уоллес (Южная Каролина) позже как «Мисс мира Южная Каролина1993», участвовала в «Мисс мира Америка 1993» и стала 3-й Вице мисс.

Судьи 
Мики Гилли
Шанталь Клотье
Паула МакКлюр
Лаура Хэрринг — победительница Мисс США 1985
Толлер Крэнстон
Паула МакКлюр

См. также 
 Мисс Мира 1992
 Мисс Вселенная 1992
 Мисс Интернешнл 1992

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Мисс США»

1992
События 7 февраля
Февраль 1992 года
1992 год в Канзасе
Уичито